Column, een kort stukje proza waarin de auteur spits en uitdagend zijn mening ventileert.
Columns (computerspel), een videospel dat veel gelijkenissen heeft met Tetris.